Een verkeersweg:
 N169 (België)
 N169 (Frankrijk)
 N169 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing